Итусайнго́ () — южноамериканский топоним, происходящий из языка индейцев Гуарани. Может означать

В Уругвае 
 Итусайнго (Уругвай) — населённый пункт в департаменте Сан-Хосе, возле которого в 1827 году во время аргентино-бразильской войны состоялось  между аргентинскими и бразильскими войсками.

В Аргентине 
В Аргентине в честь сражения при Итусайнго (которое аргентинцы считают своей победой) названы:
 Итусайнго (муниципалитет) в провинции Буэнос-Айрес
 Итусайнго (Буэнос-Айрес) — административный центр этого муниципалитета
 Итусайнго (футбольный клуб) — футбольный клуб
 Итусайнго (департамент) в провинции Корриентес
 Итусайнго (Корриентес) — административный центр этого департамента